Más de un cráter de impacto ha sido bautizado con el nombre de Newton:
Cráter de Newton (Luna), 79 km de diámetro (76.7° S, 16.9° W)
Cráter de Newton (Marte), 298 km de diámetro (40.8º S, 337.9º E)

eo:Newton